Бурибаги () — посёлок городского типа, расположенный на территории Жондорского района Бухарской области Республики Узбекистан.

Статус посёлка городского типа с 2009 года.

Известные уроженцы 
 Собиров, Ришод Рашидович — дзюдоист, двукратный чемпион мира, трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр.

Примечания 

Посёлки городского типа Жондорского района